Totengedenken steht für:

 Memorialwesen, das rituelle Totengedenken
 Totengedenken (Roman), einen Roman von Stuart MacBride aus dem Jahr 2018

Siehe auch: